Балия, Златко (1927—1970) — хорватский скрипач.
 (11668) Балия — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.